Открито първенство на Франция 2012 е тенис турнир на червена настилка. Това е 111-ото му издание и второ състезание от Големия шлем за годината. Провежда се на кортовете на Ролан Гарос в Париж от 27 май до 11 юни 2011.

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки

Двойки мъже

Двойки жени

Смесени двойки

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира 

WTA Тур 2012
Открито първенство на Франция